Jocul de Coci este un joc cu bile de sticlă (limonină) sau de oțel (provenite din rulmenți radiali), practicat în Dobrogea, cu un grad de popularitate mediu spre scăzut, fără reguli "oficiale", deoarece nu există o federație sau o autoritate de acest gen care să poată oficializa regulile.

Jocul a beneficiat de o popularitate crescută în perioada 1980 pana la sfârșitul anilor 2000, având o răspândire limitată pe teritoriul României, promovat de localnici în rândul turiștilor.

Materiale necesare 
O suprafață plata, dreptunghiulara pe care sa se poată desfășura jocul de coci, denumita coci sau iol. Suprafață de joc este necesar sa fie la o înălțime medie sau joasa, astfel încât jucătorul să poată avea o liberate de mișcare ridicata, preferata fiind poziția aplecata.

O bila de mărimea medie/mica (1cm - 2.5 cm diametru), din sticla (limonină) sau din oțel pentru fiecare jucător.

Un număr de ținte sub forma unor capace de bere sau monede, numite came, cu valoare simbolica și cu scop doar în desfășurarea jocului.

Jocul împrumută reguli strategice din snooker și fotbal.

Jucătorii 
Jocul de Coci este un joc atât individual cât și de echipă.

Numărul de jucători este intre minim 2 persoane și maxim 6, care pot forma maxim 2 echipe, astfel încât să existe o un număr rezonabil de timp intre perioada a de joc si perioada de așteptare.

Scop 
Echipa câștigătoare este aceea care reușește să dărâme cât mai multe came.

Reguli

Delimitarea suprafeței de joc 
Suprafața de joc în cele mai multe cazuri este delimitată pe o bucată de pământ, la nivelul solului, plata, fără denivelări, în forma dreptunghiulara delimitata fie cu lemn fie cu piatra, cu aspectul unei gropi de joc.

Suprafața în cele mai mute cazuri era delimitată de un tipar din lemn sau de metal.

Latura lățimii suprafeței de joc trebuie să fie de 1/4 sau 1/5 din latura lungimii.

Numărul și poziționarea camelor 
Numărul de came este de 3 sau 4 came, cu minimul de 3 chiar și când o echipă este formată doar dintr-un singur jucător.

Camele sunt dispuse pe 2 linii, pe lățime.

Pe primul rând se așează 3 came, la distanta de 1/5 din lungime fata de marginea opusa poziționării jucătorului (mantă superioară), respectiv 0.5/5 între cele 2 linii, asemănător bilelor colorate din jocul de snooker.

Camele sunt la distanța de 1/5 din lățime pe ambele mante (mantă stânga și mantă dreapta) poziționate în centru cociului.

Pe al 2-lea rând se va păstra aceeași distanta între came ca și pe rândul 1, iar cele 2 rânduri este o distanță de 0.5/5 din lățime.

Jocul 
Ordinea echipelor se decidea prin aruncarea monezii, iar căpitanul fiecărei echipe alegea cap sau pajura, unde pajură începe prima.

Se desfășoară pe 2 reprize, câte una pentru fiecare echipa, unde fiecare membru are dreptul la o singură lovitură de coci, dar un membru al unei echipe poate ceda lovitura sa unui coechipier.

Bila nu se aruncă pe suprafață de joc, tehnica de aruncare a bilei utilizează așa-numitul „chiștoc”, format de degetul mare, indexul și mijlociul de la mână, bila se poziționează în priza formată de cele 3 degete, odată eliberată presiunea de pe degetul mare, împinge bila pe suprafața de joc.

Distanța înălțimii mâinii față de suprafață de joc nu trebuie să fie mai mare de 1/5 din lungimea suprafeței de joc pentru a nu creea un dezavantaj de înălțime, de aici și necesitatea ca suprafață de joc sa fie la o înălțime medie sau joasă.

Bila odată propulsată pe suprafața de joc, pentru a putea creea un grad de dificultate ridicat, trebuie să lovească partea opusă a suprafeței de jos (manta superioara), raportată la poziționarea jucătorului, folosind tactica din fotbal a offside-ului și după sa lovească și sa dărâme una sau mai multe came.

Se poate folosi de bila unui coechipier care deja a executat lovitura, într-un sistem de carambol prin bila lovită să dărâme una sau mai multe came, fără să fie nevoie sa atingă marginea suprafeței de joc (manta superioara) unde camele lovite direct sau indirect de bila fără mantă nu se vor lua în considerare și vor repoziționa pentru următori coechipieri.

Toate bilele coechipierilor rămân pe suprafața de joc după ce fiecare membru al echipe a executat lovitura și se strâng doar după finalizarea reprizei.

După finalizarea primei reprize, camele dărâmate sau mișcate se repoziționează în poziția stabilita inițial pentru repriza a 2-a a următoarei echipe.

Câștigătoare este echipa care a reușit să dărâme cât mai mute came. Dacă exista o remiza se reia jocul de la capăt cu cele 2 reprize, pana o echipa câștigă, jocul nu suporta remize.

Tactici de joc 
Folosirea de bilele coechipier într-un sistem de carambol pentru a putea dărâma una sau mai multe came, fără a atinge manta superioară.

Variante de joc derivate 
În unele cazuri acest joc a derivat într-o forma simplista a unui joc de noroc în care se folosește doar o singura camă, folosit aceleași tip de suprafața plata și delimitata.

Diferența majoră constând în reducerea către jocului către unul individual, intre maxim 2 competitori și existenta unei mize în bani. Fiecare competitor încerca să dărâme cama în fiecare repriza, iar dacă exista o remiză, adică fiecare competitor a reușit să dărâme cama, miza se dubla și se repetă până unul dintre competitori nu reușește să dărâme cama în repriza sa.

Bibliografie 
 Forum - Reguli Coci accesat 2020.04.29
 Blog - Reguli Coci accesat 2020.04.29
 Blog - Istoric bilă de sticlă(limonină) accesat 2020.04.29

Legături externe 
 Anunț Campionat de Coci accesat 2020.04.29
 Anunt Campionat de Coci accesat 2020.04.29